Above Suspicion (1943), een Amerikaanse film uit 1943 met onder anderen Joan Crawford
 Above Suspicion (1995), een Amerikaanse film uit 1995 met onder anderen Christopher Reeve
 Above Suspicion (2000), een Amerikaanse film uit 2000 met onder anderen Annabella Sciorra
 Above Suspicion (roman van Helen MacInnes), een roman uit 1941 van de Schots-Amerikaanse schrijfster Helen MacInnes
 Above Suspicion (roman van Lynda La Plante), een roman uit 2004 van de Engelse schrijfster Lynda La Plante
 Above Suspicion (televisieserie), een Britse televisieserie gebaseerd op de roman en nog drie andere boeken van Lynda La Plante, medegeregisseerd door haar